

Települések

Horvátország
Bobovec Rozganski falu Dubravica községben, Zágráb megyében
Bobovec Tomaševečki falu Klanjec községben, Krapina-Zagorje megyében

Magyarország
Bobovec, Babócsa Somogy megyei község horvát neve